Neolamprologus (Gr.: „neos“ = neu, also neuer Lamprologus) ist eine Gattung von Fischen aus der Familie der Buntbarsche. Alle Arten der Gattung leben endemisch im Tanganjikasee in Ostafrika. Mit über 40 Arten ist die Gattung die bei weitem artenreichste in der Tribus Lamprologini. Untersuchungen der mitochondrialen DNA haben gezeigt, dass die im Jahr 1985 durch den französischen Ichthyologen Robert Allgayer und seinen Kollegen José Colombé eingeführte Gattung polyphyletisch ist.

Merkmale 
Neolamprologus-Arten haben einen gestreckten, bei manchen Arten auch sehr langgestreckten Körper, der mehr oder weniger seitlich stark abgeflacht ist. Die Zähne sind konisch und in Reihen angeordnet. Auf dem Zwischenkieferbein (Prämaxillare) finden sich 6 bis 12 Fangzähne. Die Maximalgrößen der verschiedenen Arten liegt zwischen 4 und 20 Zentimetern, die meisten Arten bleiben aber kleiner als 12 Zentimeter. Männchen werden oft größer als die Weibchen, deren Geschlechtspapillen aber deutlich größer sind als die der Männchen.

Alle Neolamprologus-Arten sind Höhlenbrüter. Zur Fortpflanzung leben sie paarweise oder die Männchen sammeln einen Harem um sich.

Arten 
 Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993
 Neolamprologus brevis (Boulenger, 1899)
 Neolamprologus buescheri (Staeck, 1983)
 Neolamprologus calliurus (Boulenger 1906)
 Neolamprologus cancellatus Aibara, Takahashi & Nakaya, 2005
 Neolamprologus caudopunctatus (Poll, 1978)
 Neolamprologus christyi (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus crassus (Brichard, 1989)
 Neolamprologus cylindricus Staeck & Seegers, 1986
 Neolamprologus devosi Schelly, Stiassny & Seegers, 2003
 Neolamprologus falcicula (Brichard, 1989)
 Neolamprologus fasciatus (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus furcifer (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus gracilis (Brichard, 1989)
 Neolamprologus helianthus Büscher, 1997
 Neolamprologus leleupi (Poll, 1956)
 Neolamprologus leloupi (Poll, 1948)
 Neolamprologus longicaudatus Nakaya & Gashagaza, 1995
 Langgestreckter Tanganjika-Goldcichlide (Neolamprologus longior Staeck, 1980)
 Neolamprologus marunguensis Büscher, 1989
 Neolamprologus modestus (Boulenger, 1898)
 Neolamprologus mondabu (Boulenger, 1906)
 Neolamprologus mustax (Poll, 1978)
 Neolamprologus niger (Poll, 1956)
 Neolamprologus nigriventris Büscher, 1992
 Neolamprologus obscurus (Poll, 1978)
 Neolamprologus olivaceous (Brichard, 1989)
 Neolamprologus pectoralis Büscher, 1991
 Neolamprologus petricola (Poll, 1949)
 Neolamprologus pleuromaculatus (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus prochilus (Bailey & Stewart, 1977)
 Neolamprologus pulcher (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus savoryi (Poll, 1949)
 Neolamprologus schreyeni (Poll, 1974)
 Neolamprologus sexfasciatus (Trewavas & Poll, 1952)
 Neolamprologus similis Büscher, 1992
 Neolamprologus splendens (Brichard, 1989)
 Neolamprologus tetracanthus (Boulenger, 1899) (Typusart)
 Neolamprologus timidus Kullander et al., 2014
 Fünfstreifen-Tanganjikabuntbarsch (Neolamprologus tretocephalus Boulenger, 1899)
 Neolamprologus toae (Poll, 1949)
 Neolamprologus variostigma Büscher, 1995
 Neolamprologus ventralis Büscher, 1995
 Neolamprologus walteri Verburg & Bills, 2007
 Neolamprologus wauthioni (Poll, 1949)

Aquaristik 
Einige Arten sind beliebte Aquarienfische, so zum Beispiel Neolamprologus multifasciatus, Neolamprologus leleupi und Neolamprologus pulcher.

Literatur 
 Georg Zurlo: Neolamprologus. In: Claus Schaefer, Torsten Schröer (Hrsg.): Das große Lexikon der Aquaristik. Eugen Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8001-7497-9, S. 691–702.

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Lamprologine Buntbarsche
Lamprologini